Jason Doig (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Lynx de St. Jean || LHJMQ ||63 ||8 ||17 ||25 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Titan Collège Français de Laval || LHJMQ ||55 ||13 ||42 ||55 ||259 ||20 ||4 ||13 ||17 ||39
|-
|1995-1996 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ ||5 ||3 ||6 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Predateurs de Granby || LHJMQ ||24 ||4 ||30 ||34 ||91 ||20 ||10 ||22 ||32 ||110
|-
|1995-1996 || Falcons de Springfield || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Jets de Winnipeg || LNH ||15 ||1 ||1 ||2 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Predateurs de Granby || LHJMQ ||39 ||14 ||33 ||47 ||197 ||5 ||0 ||4 ||4 ||27
|-
|1996-1997 || Thunder de Las Vegas || LIH ||6 ||0 ||1 ||1 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Falcons de Springfield || LAH ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 ||17 ||1 ||4 ||5 ||37
|-
|1997-1998 || Falcons de Springfield || LAH ||46 ||2 ||28 ||27 ||153 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2    
|-
|1997-1998 || Coyotes de Phoenix || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Falcons de Springfield || LAH ||32 ||3 ||5 ||8 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||8 ||1 ||4 ||5 ||40 ||7 ||1 ||1 ||2 ||39   
|-
|1998-1999 || Coyotes de Phoenix || LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Rangers de New York || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||27 ||3 ||11 ||14 ||70 ||21 ||1 ||5 ||6 ||20   
|-
|2000-2001 || Rangers de New York || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2000-2001 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||52 ||4 ||20 ||24 ||178 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||57 ||1 ||17 ||18 ||103 ||5 ||0 ||0 ||0 ||18   
|-
|2002-2003 || Capitals de Washington || LNH ||55 ||3 ||5 ||8 ||108 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6  
|-
|2002-2003 || Pirates de Portland || LAH ||21 ||1 ||4 ||5 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Capitals de Washington || LNH ||65 ||2 ||9 ||11 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2005-2006 || Moose du Manitoba || LAH ||18 ||0 ||4 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga ||13 ||0 ||2 ||2 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || SC Langnau Tigers || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2007-2008 || HC Bâle || LNA ||19 ||0 ||5 ||5 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||9 ||0 ||2 ||2 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6

|158 ||6 ||18 ||24 ||285 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du HC Bâle
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Stavanger Oilers
Défenseur de hockey sur glace